Lista światowego dziedzictwa UNESCO w Holandii – lista miejsc w Holandii wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO, ustanowionej na mocy Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego, przyjętej przez UNESCO na 17. sesji w Paryżu 16 listopada 1972. 

Obecnie na liście znajduje się 9 obiektów: 8 dziedzictwa kulturowego i 1 o charakterze kulturowo–przyrodniczym.

Na holenderskiej liście informacyjnej UNESCO – liście obiektów, które Holandia zamierza rozpatrzyć do zgłoszenia do wpisu na listę światowego dziedzictwa, znajduje się 5 obiektów.

Obiekty na liście światowego dziedzictwa UNESCO 
Poniższa tabela przedstawia holenderskie obiekty na liście światowego dziedzictwa UNESCO:

Nr ref. – numer referencyjny UNESCO;

Położenie – miasto

Typ – klasyfikacja według Komitetu Światowego Dziedzictwa:

 kulturowe (K),

 przyrodnicze (P),

 kulturowo–przyrodnicze (K,P);

Rok wpisu – rok wpisu na listę;

Opis – krótki opis obiektu.

Obiekty na holenderskiej liście informacyjnej UNESCO

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Lista światowego dziedzictwa UNESCO

Obiekty z listy dziedzictwa UNESCO w Holandii
Listy obiektów wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO